Первенство СССР между командами союзных республик по шахматам 1955 — 4-е первенство.

С 3 по 28 сентября в Ворошиловграде.

Состав команды: 6 мужчин и 2 женщины. 2 п/ф (9 и 8 команд); команды, занявшие в п/ф 1—5-е места, допускались в финал.

Финал 
 РСФСР (А. Лутиков, Л. Полугаевский, Л. Шамкович, Р. Нежметдинов, В. Зурахов, Е. Столяр, Т. Филановская, А. Бондаренко) — 48 очков из 72;
 Ленинград (М. Тайманов, В. Корчной, В. Бывшев, А. Черепков, В. Чеховер, Н. Копылов, Л. Руденко, О. Семёнова) — 46½;
 УССР (А. Банник, И. Липницкий, А. Замиховский, Ю. Коц, В. Шияновский, М. Усачий, А. Витковская, Б. Вайсберг) — 42;
 Латвийская ССР — 38½;
 Москва — 37;
 Эстонская ССР — 37;
 Литовская ССР — 35;
 БССР — 32;
 Грузинская ССР — 24;
 Узбекская ССР — 20.

Лучшие индивидуальные результаты:
 1-я мужская доска — М. Тайманов (Ленинград) — 6½ из 9;
 1-я женская доска — А. Витковская (УССР) и М. Лауберте (Латвийская ССР) — по 6.

Литература

Примечания 

Первенства СССР между командами союзных республик по шахматам
1955 год в шахматах
Спорт на Украине в 1955 году
Сентябрь 1955 года
Спортивные соревнования в Луганске